Fossolesi – abitanti di Fossoli
Fossolesi – abitanti di Fossò